Отто Хицфельд (; ) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал пехоты. Кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями и Мечами.

Первая мировая война 
В январе 1915 года поступил добровольцем на военную службу, в пехотный полк. С мая 1915 — унтер-офицер, с февраля 1916 — лейтенант. В конце войны командовал пехотной ротой. Награждён Железными крестами обеих степеней. Был ранен.

Между мировыми войнами 
Продолжил службу в рейхсвере. К началу Второй мировой войны — подполковник, командир пехотного батальона.

Вторая мировая война 
Участвовал во Французской кампании (1940). С ноября 1940 — командир пехотного полка.

С 22 июня 1941 года — участвовал в германо-советской войне. Бои на Украине, затем в Крыму. В октябре 1941 — награждён Рыцарским крестом. С декабря 1941 — полковник.

В январе 1942 — награждён Дубовыми листьями (№ 65) к Рыцарскому кресту. В августе 1942 — тяжело ранен. После госпиталя — в командном резерве.

С января 1943 — вновь на Восточном фронте, командир 102-й пехотной дивизии (в районе Ржева, затем в районе Орла). С апреля 1943 — генерал-майор.

С ноября 1943 — генерал-лейтенант, назначен начальником пехотного училища (Дёбериц).

С декабря 1944 — командующий 67-м армейским корпусом (на Западном фронте, Арденнское наступление).

С марта 1945 — в звании генерала пехоты. 19 апреля 1945 года — взят в американский плен (в Рурском котле). 9 мая 1945 года — награждён Мечами (№ 158) к Железному кресту с Дубовыми листьями.

Литература 
 Berger, Florian. Mit Eichenlaub und Schwertern. Die höchstdekorierten Soldaten des Zweiten Weltkrieges. Wien, Austria: Selbstverlag Florian Berger, 2000. ISBN 3-9501307-0-5

Участники Первой мировой войны (Германия)
Генералы пехоты (вермахт)